Nick Evans (rugbysta) – rugbysta nowozelandzki
 Nick Evans (muzyk) – puzonista